Wateree people – tribù americana di nativi della Carolina, USA
 Wateree River – fiume del South Carolina USA
 Lake Wateree – riserva a Kershaw, Fairfield, e Lancaster counties, South Carolina
 USS Wateree – navi della US Navy